Данел Синани (Београд, 5. априла 1997) луксенбуршки је фудбалер горанског порекла, који тренутно наступа за Васланд-Беверен, као и фудбалску репрезентацију Луксембурга.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 19. септембра 2019. године.

Репрезентативна 

 Ажурирано 3. јуна 2018. године.

Трофеји 
Ф91 Диделанж
 Прва лига Луксембурга (2): 2017/18, 2018/19.

 Куп Луксембурга: 2018/19.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 

Рођени 1997.
Спортисти из Београда
Луксембуршки фудбалери
Фудбалери Диделанжа
Фудбалери Васланд-Беверена
Фудбалери Норич Ситија
Везни играчи у фудбалу
Горанци